59-й выпуск  Классики Примавера — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Бискайя. Гонка прошла 7 апреля 2013 года в рамках Европейского тура UCI 2013. Победу одержал португальский велогонщик Руй Кошта из .

Участники 
В гонке приняли участие 15 команд: 3 команды категории UCI ProTeam, 4 проконтинентальные и 7 континентальных команд, а также сборная Аргентины. Всего на старт соревнования вышли 132 гонщика. До финиша доехали 105 спортсменов.

Результаты

Ссылки 
 Классика Примавера 2013  на FirstCycling
 
 
 
 

2013 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2013 году
Апрель 2013 года